Le lycée Carnot d'Arras
 Le lycée Carnot de Cannes
 Le lycée Carnot de Dijon
 Le lycée Carnot de Paris
 Le lycée Carnot de Roanne
 Le lycée Carnot de Tunis
 Le lycée Carnot de Pointe-à-Pitre